Kényszer:
 (általános értelemben): egy vagy több ember erőszakon alapuló olyan cselekvése, illetve valamely helyzetnek, állapotnak, körülménynek, belső késztetésnek olyan jellege, amelynek hatására valaki esetleges ellenállásával felhagyva másképp cselekszik, viselkedik, mint ahogy akar vagy szeretne, valaminek cselekvésére, eltűrésére vagy abbahagyására kényszerül. Ha valakit bűnös cselekedetre kényszerítenek, a cselekedete nem büntethető.
 (orvostudomány): kényszerbetegségek
 (jog): az állam jogosítványa – jogszabályi keretek között – olyan esetekben, amikor az (állam)polgárok nem engedelmeskednek a döntéseknek. Lásd még: kényszerintézkedés, kényszergyógykezelés.
 (fizika): kényszerfeltétel, kényszermozgás
 kényszerleszállás